La ligne 473 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Saint-Trond à Oreye entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Saint-Trond et la station vicinale d'Oreye (nouvelle section, ) ; exploitation par la société du Chemin de fer d'Ans - Oreye (AO).

 : fusion avec la ligne 476 Liège - Saint-Trond.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 319 (1907) ; 473 (1914).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Limbourg
Capital 53
Ligne SNCV exploitée par l'AO
tramway
tramway